Кабра́ш () — группа островов в составе Азорского архипелага.

География 
Включает 2 острова — Большой и Малый. Расположены на расстоянии около 1 км к югу от небольшой деревни Фетейра.

Острова включены в охранную зону из-за своей природной важности. Они занимают общую площадь 29 га. Высота Малого острова 84 м, Большого — 147 м. Это крупнейшие острова архипелага, вулканические базальтовые лавы которых вступили в контакт с водой, формируя прибрежные вулканические конусы, к настоящему моменту сильно изменённые прибрежной эрозией.

Фауна 
На Кабраше обитает несколько видов птиц. Здесь гнездятся речная крачка (Sterna hirundo), представители рода Calonectris, розовая крачка (Sterna dougallii), Pilherodius pileatus и некоторые чайковые (Laridae).

Туризм 
Доступ к островам затруднён. В летнее время осуществляются экскурсии на кораблях для тех, кто желает посетить природоохранную зону.

Примечания 

Азорские острова